Wanted Dead or Alive (engl. „Gesucht, tot oder lebendig“) steht für:

Filmtitel:
 Josh (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie mit Steve McQueen (1958–1961), Originaltitel Wanted: Dead or Alive
 Gesucht: Tot oder lebendig, ein Sequel zur Fernsehserie mit Rutger Hauer (1987), Originaltitel Wanted: Dead or Alive
 Wanted: Dead or Alive (1984), indischer Film von Ambarish Sangal (1984)

Musiktitel:
 das erste, 1969 veröffentlichte Album US-amerikanischen Musikers Warren Zevon
 die dritte, 1987 veröffentlichte Single der Band Bon Jovi vom Album Slippery When Wet
 eine 1997 veröffentlichte Single vom US-amerikanischen Musiker Tupac Shakur

Außerdem:
 den Untertitel, Wanted Dead or Alive, des ersten Teils der Computerspiel-Reihe Desperados

Siehe auch:
 Wanted
 Dead or Alive